TMP — многозначная аббревиатура латиницей:

 Tactical Machine Pistol — тактический автоматический пистолет производства австрийской компании Steyr Mannlicher.
 Todd McFarlane Productions — комикс-студия Тодда Макфарлейна.
 Tsukuyomi: Moon Phase — манга.
 Tyrrell Museum of Palaeontology — палеонтологический музей в Канаде.

 TMP — код IATA аэропорта Тампере-Пирккала.
 TMP — переменная среды Windows.
 tmp — временный файл, временный каталог (Папка).
 tmp — временный объект в программировании.

См. также 
  — аббревиатура кириллицей
 ТEMP